Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1977, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore Tom Okker che ha battuto in finale Vitas Gerulaitis 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (primo turno)

 Ilie Năstase (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1977